Der Verdienstorden des Landes Rheinland-Pfalz ist, neben der Ehrenbürgerschaft, die höchste Auszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz.

Der Verdienstorden wurde am 2. Oktober 1981 per Landesgesetz gestiftet. Er wird durch den Ministerpräsidenten an Bürger aus allen Gruppen der Bevölkerung verliehen, deren außerordentliche Verdienste für die Allgemeinheit in allen Lebensbereichen erworben worden sein können.

Die Anzahl der Träger des Landesordens soll auf 800 begrenzt bleiben. Stirbt ein Ordensträger oder wurde ein Orden aus bestimmten Gründen entzogen, wird der Kreis entsprechend ergänzt. Die Verleihung erfolgt auf Vorschlag des Landtagspräsidenten oder eines Mitglieds der Landesregierung.

Jeder Ordensträger erhält zusätzlich zum Orden eine Urkunde über die Verleihung und die Verleihungen werden im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz bekannt gegeben.

Ordensträger 

Nachfolgende Tabelle stellt die Anzahl der mit dem Verdienstorden geehrten Personen in den verschiedenen Jahren dar.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Weiterführende Informationen zum Landesverdienstorden

Orden und Ehrenzeichen (Rheinland-Pfalz)
!
Auszeichnung (Rheinland-Pfalz)